Alexander Keith’s Tankard 2008 Final 8
 Alexander Keith’s Tankard 2008 32 Team TKO
 Alexander Keith’s Tankard 2008 Wild Card